Суперкубок Лівану з футболу 2016  — 17-й розіграш турніру. Матч відбувся 27 серпня 2016 року між чемпіоном Лівану клубом Сафа та володарем кубка Лівану клубом Аль-Неджмех.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на footballdatabase
 Матч на futbol24

2016
Ліван
Серпень 2016
2016 у ліванському спорті